Runda kwalifikacyjna Pucharu Davisa 2023 – konfrontacje o awans do turnieju finałowego Pucharu Davisa 2023. Mecze kwalifikacyjne rozegrano pomiędzy 3–5 lutego 2023.

W kwalifikacjach wzięły udział dwadzieścia cztery zespoły. Dwanaście zespołów, które wygrały swoje pojedynki, uzyskały prawo startu w turnieju finałowym Pucharu Davisa 2023, zaś przegrani zostali zdegradowani do grupy światowej I Pucharu Davisa 2023.

Uczestniczące reprezentacje

Składy

Wyniki

Chorwacja – Austria

Węgry – Francja

Uzbekistan – Stany Zjednoczone

Niemcy – Szwajcaria

Kolumbia – Wielka Brytania

Norwegia – Serbia

Chile – Kazachstan

Korea Południowa – Belgia

Szwecja – Bośnia i Hercegowina

Holandia – Słowacja

Finlandia – Argentyna

Portugalia – Czechy

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Davisa
2023 w tenisie ziemnym